Ławrynowicz oder Lawrynowicz ist der Familienname folgender Personen:
 Darjuš Lavrinovič (Polnisch: Dariusz Ławrynowicz, *1979), litauischer Basketballspieler polnischer Abstammung
 Kasimir Lawrynowicz (1941–2002), polnisch-russischer Mathematiker, Astronom und Wissenschaftshistoriker
 Krystyna Makowska-Ławrynowicz (* 1947), polnische Pianistin und Musikpädagogin
 Kšyštof Lavrinovič (Polnisch: Krzysztof Ławrynowicz, *1979), litauischer Basketballspieler polnischer Abstammung
 Zygmunt Ławrynowicz (1925–1987), polnischer Lyriker